Siddhārtha (Gautama) es el nombre civil del Buddha/Buda histórico (563-483 a. C.), asceta y sabio, fundador del budismo.

Siddharta o Siddhartha también puede hacer referencia a:

Siddhartha (novela) (1922), novela de Hermann Hesse acerca de un personaje indio llamado Siddhartha (que no se refiere a Buda);
Siddhartha (película de 1972), película basada en la novela de Hermann Hesse y dirigida por Conrad Rooks;
Siddharta (banda) (1995-), banda eslovena de rock;
Siddhartha (banda de Uruguay), banda de rock de Uruguay;

Siddhārtha (siglo IV a. C.), rey indio, padre de Majavira (el creador de la religión yaina);
Siddhartha Kiwi, yogui charlatán interpretado por el humorista y actor argentino Diego Capusotto en el programa televisivo Chachachá;
Siddhartha (músico) (Jorge Siddhartha González Ibarra, n. 1977), músico mexicano de indie rock, exbaterista de la banda Zoé;